Футбольная лига в сезоне 1986/87 — 89-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

В этом сезоне в Футбольной лиге впервые прошли плей-офф за право остаться в дивизионе или выйти в дивизион уровнем выше. Тогда же Футбольная лига приняла решение о поэтапном снижении числа команд в Первом дивизионе с 22 до 20 в течение трёх лет. Также в сезоне впервые появилась система выбывания худшей команды Четвёртого дивизиона в Футбольную конференцию, заменившая традиционную систему «переизбрания» клубов Четвёртого дивизиона в Футбольную лигу.

Чемпионом Англии по итогам сезона в девятый раз в своей истории стал «Эвертон», выигравший второй чемпионский титул под руководством Говарда Кендалла. «Ириски» на 9 очков опередили своего принципиального соперника, «Ливерпуль».

Второй дивизион выиграл «Дерби Каунти». Третий дивизион выиграл «Борнмут», Четвёртый дивизион — «Нортгемптон Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Плей-офф Второго дивизиона 

 Переигровка финала

Результаты матчей

Третий дивизион

Плей-офф Третьего дивизиона 

 Переигровка

Четвёртый дивизион

Плей-офф Четвёртого дивизиона

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1986/87 на RSSSF.com

1986
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1986 году
Спорт в Великобритании в 1987 году